Jaromír Pytlík (* 25. září 2001 Dačice) je český hokejový útočník a reprezentant, který hraje v týmu kanadské OHL Sault Ste. Marie Greyhounds.Je pátým nejmladším střelcem v historii ELH. V roce 2020 byl draftován do NHL jako 99. celkově (4. kolo draftu) týmem New Jersey Devils.

Kariéra 
Již v 16 letech nastoupil do české extraligy za HC Vítkovice Ridera. Je pátým nejmladším střelcem v historii ELH.  Na Hlinka Gretzky Cupu v roce 2018 byl kapitánem českého týmu U18. Je pravidelným členem mládežnických hokejových reprezentací. Hrál na MS U18 a na MS U20.

S – sezóna, T – tým, L – liga, OZ – odehrané zápasy, G -– góly, A -– asistence, BC – body celkem, TM – trestné minuty, PM -– plus/minus

Reference 

Čeští lední hokejisté
Narození v roce 2001
Žijící lidé
Muži
Hráči draftovaní New Jersey Devils